Андре де Бриенн ( ) — французский дворянин из рода де Бриенн, сын Готье II, графа де Бриенн, сеньор де Рамрю, участник Третьего крестового похода.

Не позднее 1167 года женился на Аделаиде, дочери Ансо де Венизи и внучки французского короля Филиппа I Изабель де Нанжи.

В семье было пятеро детей:

 Готье (ум. ок. 1219), который, вероятно, наследовал отцу и умер, не оставив наследника
 Эрар (ок. 1170 — 1246), сеньор де Рамрю и де Венизи, претендент на графство Шампань
 Элизабет, жена Милона, сеньора де Пужи
 Агнес, жена Миля IV, сеньора де Нуайе
 Ада

Участвовал в осаде Акры. Прибыл под стены крепости вместе с братом Эраром в составе передового отряда Робера II де Дрё.

В битве с войсками Саладина под стенами Акры 4 октября 1189 года командовал арьергардом и пытался удержать отступавших крестоносцев, но был сбит с лошади. Несмотря на крики о помощи, крестоносцы, в числе которых был и его брат Эрар, оставили израненного Андре де Бриенна умирать на поле боя.

Около 1195 года его вдова вышла замуж за Гоше де Жуаньи, сеньора де Шато-Ренар.

Примечания

Литература 
 Andrea, Alfred (2000). Contemporary Sources for the Fourth Crusade: Revised Edition. BRILL
 Perry, Guy (2018). The Briennes: The Rise and Fall of a Champenois Dynasty in the Age of the. Cambridge University Press

Участники Третьего крестового похода